Kiss FM — назва радіостанцій у різних країнах.

Європа 

 98.8 KISS FM Berlin
 Kiss 100 London
 Kiss FM Кишинів
 Kiss FM (Іспанія)
 Kiss FM (Румунія)
 Kiss FM (Україна)
 Kiss FM (Фінляндія)